Battaglia di Singara (344) – scontro senza vincitori tra l'imperatore romano Costanzo II e il re sasanide di Persia Sapore II
 Battaglia di Singara (348) – vittoria decisiva di Costanzo II su Sapore II